Sauvaire ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Sauvaire (1831–1896), französischer Numismatiker und Orientalist
 Jean-Pierre Sauvaire (* 1948), französischer Kameramann
 Jean-Stéphane Sauvaire (* 1968), französischer Filmregisseur